Maple Leaf is het Engelse woord voor esdoornblad en is het nationale symbool van Canada.

Het kan verwijzen naar:

The Maple Leaf, de vlag van Canada
Toronto Maple Leafs, een Canadese ijshockeyploeg
Maple Leaf (kauwgomfabriek), een voormalige kauwgomfabriek uit Amsterdam
Maple Leaf (trein), een treindienst tussen Toronto en New York.